Lafarre kan syfta på:
 Lafarre, Ardèche
 Lafarre, Haute-Loire